Вале́рий Миха́йлович Каргин (, 27 марта 1961 года, Рига) — латвийский бизнесмен, один из основателей банка Parex. Был признан одним из лидеров бизнеса в Европе.

Биография 
Валерий Каргин родился 27 марта 1961 года в Риге. В 1983 году окончил факультет журналистики Латвийского Государственного университета. Валерий Каргин работал журналистом в газете «ВЭФовец», жена - Каргина Татьяна Юрьевна -в браке имеет 2 сыновей от Татьяны Юрьевна. Мать Татьяны работник Республиканской Прокуратуры ЛССР дала путевку в жизнь будущему зятю по направлению  в Кировский райком ВЛКСМ - 6 руководителем Отдела идеологии Рижского городского комитета комсомола. Состоял в КПСС. В 1989 году открыл одно из первых частных предприятий в СССР в сфере туризма. В 1991 году основал первую на территории бывшего СССР сеть пунктов обмена валют «Менялка». «Менялка» находилась на железнодорожном вокзале в Риге, за кассой сидел сам Виктор Красовицкий и лично менял доллары на рубли. В 2001 году она была торжественно закрыта. В 1992 году основывает в Латвии коммерческий банк Parex Banka и становится его президентом. C 1998 года по 2008 год — президент и председатель правления Parex Banka.

На протяжении многих лет входил в число самых богатых латвийцев. В 2003 году был самым богатым человеком в Прибалтике.

Валерий Каргин и его жена Татьяна Каргина были первыми владельцами эксклюзивного Maybach в Латвии.

Parex банк 

Parex banka основан в 1992 году и являлся одним из крупнейших коммерческих банков Балтии. В Parex banka находились часть счетов правительства Латвии, а также счета самоуправлений. Представительства, филиалы и дочерние предприятия Parex banka располагались в 15 странах мира. 8 ноября 2008 года находящийся в тяжёлой ситуации банк был национализирован правительством Латвии за сумму в 2 лата (около 4 долларов).

«Валерий Каргин — человек очень рациональный. И в ситуации, когда тебе говорят: „Отдай акции или сядешь“ — конечно, он выбрал первое»

Кино 
В 1976 году Валерий Каргин снялся в одной из главных ролей советского фильма «Семейная мелодрама». Потом неудачно пытался поступить в Москве во ВГИК. В 2010 году снялся в фильме «Разум и инстинкты» (Prāts vai instinkts). В своей книге Каргин пишет «Стань я кинорежиссером (планы были), останься журналистом — был бы другим человеком.»

Развод 
В 2006 году Валерий Каргин подал в суд на развод с Татьяной Каргиной, сегодня политиком. Бракоразводный процесс широко обсуждался в СМИ.Татьяна Каргина хотела взыскать с мужа половину от всего имущества и холдинга «Parex». До развода с женой Валерий Каргин был самым богатым латвийцем. По решению суда экс-супруге Валерия Каргина достались дома в Риге, на улицах Миесниеку, Дзирнаву, Звану и Орманю, общей стоимостью 4,5 миллиона латов. После развода Татьяна Каргина считается одной из самых богатых незамужних женщин Латвии.

Библиография 
 В. Каргин «Деньги и люди», «Атēна», 2005

Литература 
«Каргин — суперстар», Лато Лапса, Baltic Screen, 2008

Примечания 

Выпускники Латвийского университета
Банкиры Латвии
Журналисты Латвии
Предприниматели Латвии
Предприниматели СССР
Дети-актёры СССР
Члены КПСС